

Astronomia
 22263 Pignedoli – asteroide della fascia principale

Persone
Antonio Pignedoli – matematico e fisico italiano
Leana Pignedoli – politica italiana
Sabrina Pignedoli – politica e giornalista italiana
Sergio Pignedoli – cardinale e arcivescovo cattolico italiano